Praia do Presídio (Aquiraz)
 Praia do Presídio (Ilha Anchieta)

Desambiguações de praias